

Сен-Морис () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Сен-Морис () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Сен-Морис () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн
 Сен-Морис () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Сен-Морис () — муніципалітет у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн

Сен-Моріс — місто в кантоні Вале
 Сен-Моріс — округ в кантоні Вале